El nombre Anastasia (‘resurrección’ en griego) puede referirse a:

 Anastasia, nombre femenino.

Personas 
 Santa Anastasia de Sirmio (f. 304), virgen y mártir serbia.
 Anastasia de Roma (siglo III), mártir católica fallecida en Sirmio (Serbia); posiblemente es la misma Anastasia de Sirmio.
 Anastasia de Grecia (May Nancy Stewart Worthington Leeds, 1873-1923), princesa estadounidense casada con el príncipe Cristóbal de Grecia y Dinamarca.
Anastasia Tumanishvili-Tsereteli (1849-1932), escritoria georgiana.
Anastasia Eristavi-Khoshtaria (1868-1951), novelista georgiana.
 Anna Anderson (1896-1984), la más conocida de varias impostoras que afirmaron ser la duquesa Anastasia de Rusia.
 Anastasia de Rusia (1901-1918), aristócrata rusa, hija del zar Nicolás II.
 Albert Anastasia (1902-1957), jefe mafioso calabrés asesinado en Nueva York.
 Anastacia (1968-), cantante y compositora estadounidense.
Anastassia Espinel Souarez (años 1970-), novelista y profesora rusa residente en Colombia.
Anastasia Gloushkov (24 de mayo de 1985-), nadadora olímpica israelí de nado sincronizado.
Anastasia Mayo (1980-), actriz porno española.

Cultura popular 

 Anastasia (1956), película protagonizada por Ingrid Bergman.
Anastasia (1967), ballet creado por el británico Kennet MacMillan. 
«Yes, Anastasia» (1994), última canción del álbum Under the Pink de la pianista y compositora estadounidense Tori Amos.
 Anastasia (1997), película estadounidense de animación.
Anastasia (2017), musical basado en la película de animación.

Botánica 
 anastasia, el nombre común de la planta Artemisia vulgaris.
 anastasia, el nombre común de la planta Tanacetum vulgaris.

Geografía 
 (824) Anastasia, un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto por G. N. Neujmin.
 Isla de Santa Anastasia, islote frente a la costa búlgara en el mar Negro.
Isla Anastasia, isla al noreste de Florida, Estados Unidos.
 Basílica de Santa Anastasia al Palatino, basílica romana de finales del siglo  en el Monte Palatino.
 Santa Anastasia (España), ubicado en la provincia de Zaragoza.
 Sant'Anastasia, municipio italiano ubicado cerca de Nápoles.

Títulos 
 Santa Anastasia (título cardenalicio), creado por el papa Evaristo alrededor del año 105.